Elizabeth Patterson (1873-1966), actrice américaine
 Elizabeth Patterson (1785-1879), première épouse de Jérôme Bonaparte